Tepetlán kan syfta på:

Tepetlán (kommun), Veracruz, Mexiko
Ciudad Tepetlán, administrativ huvudort i kommunen.